Pierre Aderne é um cantor e compositor brasileiro, filho de pai português e mãe brasileira. Nasceu em Toulouse na França e, com um ano de idade, foi trazido para o Rio de Janeiro, e depois Brasília onde seus pais eram professores da Universidade de Brasília.

Discografia 

Naturais de Paris
Compositores do Distrito Federal (Brasil)
Cantores do Distrito Federal (Brasil)